Sjölin är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2016 bars av 2 500 personer bosatta i Sverige.

 Bengt Sjölin (1886–1968), svensk ingenjör och politiker
 Bo Sjölin (1931–2016), svensk lingvist
 Daniel Sjölin (född 1977), svensk författare och programledare
 Gunnar Sjölin (1924–2015), svensk skridskoåkare
 Gustav Sjölin (född 1994), svensk handbollsspelare
 Gösta Sjölin (1917–2002), konservator och målare
 Hilda Sjölin (1835–1915), svensk fotograf
 Ivar Sjölin (1918–1992), svensk brottare
 Karl Gustaf Sjölin (1857–1937), svensk evangelist, sångförfattare och författare
 Per Sjölin (född 1943), svensk matematiker
 Stig Sjölin (1928–1995), svensk boxare
 Trygve Sjölin (1910–1999), svensk militär
 Walter Sjölin (1902–1972), svensk författare
 Åke Sjölin (diplomat) (1910–1999), svensk diplomat och jurist
 Åke Sjölin (politiker) (1842–1907), svensk godsägare och politiker

Källor

Se även
Sjödin

Svenska efternamn